Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Antonio Zugarelli che ha battuto in finale Corrado Barazzutti 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Corrado Barazzutti (finale)

  Wojciech Fibak (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1976